Červara ima više značenja:
 Červara (Askoli Pičeno)
 Červara (Masa-Karara)
 Červara (Parma)